

Patronyme 

 Bernard Goumou (? - ), personnalité politique guinéen et premier ministre de la Guinée depuis 2022.
 Daniel Goumou (1990- ), footballeur d'origine guinéen

ville 
 Goumou, commune rural du Burkina Faso.